Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 24. Европском првенству у атлетици у дворани 1996. године одржано је 8. и 10. марта.  у Стокхолму, (Шведска). 
 
Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1994. у Паризу  није бранила Стефка Костадинова из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовалло је 22 такмичарке из 17 земаља.

  Аустрија (1)
  Белорусија (2) 
  Бугарска (2) 
  Чешка (1)
  Данска (1) 
  Француска (2)
  Немачка (1)
  Уједињено Краљевство (1) 
  Грчка (1)
  Литванија (1) 
  Молдавија (1) 
  Пољскаа (1) 
  Румунија (1) 
  Русија (2) 
  Словачка (1)
  Шведска (2)
   }Украјина (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1996. години 
Десет најбољих европских скакачица увис у дворани 1996. године пре почетка првенства 7. март 1996, имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) и листи свих времена (ЛСВ).

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 1996.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 8. марта, квалификациона норма за пласман у финале међу 12 најбољих износила је 1,92 м (КВ) коју су испунил две такмичарке. осталих 10 на основу постигнутог резултата. 

 
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Финале је одржано 10. марта 1994.

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 24. Европског првенства у дворани 1970—1996.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1996 сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1996. на сајту todor66.com
 Европска првенство у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1996.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани